Кристо́баль-Коло́н () — пик в горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, высочайшая точка Колумбии. Пик круглый год покрыт снежной шапкой. Назван в честь Христофора Колумба.

Пик занимает пятое место в мире по относительной высоте — 5585 м..

Входит в состав национального парка Натураль Сьерра-Невада-де-Санта-Марта.

Пик впервые был покорён в 1939 году В. Вудом, А. Бэккервеллом и И. Праолини.

Примечания

Ссылки 
 Peakbagger.com
 
 

Горы Колумбии
Высочайшие точки стран мира